Goldson steht für:
 Philip S. W. Goldson International Airport, Flughafen der Stadt Belize City

Goldson ist der Familienname folgender Personen:
 Connor Goldson (* 1992), englischer Fußballspieler
 Dashon Goldson (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Philip Goldson (1923–2001), Journalist und Politiker aus Belize